Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989 je bila enainštirideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

Razred 80 cm3

Viri in opombe 

1989 v športu
1989